Margaret Court ha battuto in finale Rosie Casals 6–2 2–6 6–1.

Teste di serie
 Margaret Court (campionessa)
 Rosie Casals (finalista)
 Nancy Richey (semifinali)
 Françoise Dürr (quarti di finale)
 Virginia Wade (semifinali)
 Kerry Melville (quarti di finale)
n/a
 Judy Dalton (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 1970